Andrea Amici, medico
 Andrea Amici, atleta